Lauenroth ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Lauenroth, Geburtsname von Antje Döll (* 1988), deutsche Handballspielerin
 Bruno Lauenroth (1906–1971), deutscher Sozialdemokrat und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Frank Lauenroth (* 1963), deutscher Autor
 Hartmut Lauenroth (1950–2020), deutscher Historiker
 Heinz Lauenroth (1910–1991), deutscher Kommunalpolitiker (SPD) und Autor
 Julian Lauenroth (* 1992), deutscher Handballspieler